Agència Europea per a l'Avaluació dels Medicaments: European Medicines Evaluation Agency.
 Europa, Orient Mitjà i Àfrica, com acrònim de la regió.